Artem Volodimirovitsj Milevsky (Oekraïens: Артем Володимирович Мілевський) (Mozir, 12 januari 1985) is een Oekraïense betaald voetballer die bij voorkeur in de aanval speelt. Hij debuteerde in juni 2006 in het Oekraïens voetbalelftal.

EK onder 21 
Milevsky speelde voor het Oekraïens voetbalelftal onder 21 op het EK 2006 onder 21 in Portugal en kwam met zijn team tot de finale in Porto. Daarin verloor hij met zijn ploeggenoten met 3-0 van Jong Oranje. Milevsky speelde op dat EK alle vijf de wedstrijden en scoorde daarin twee keer, waarvan één keer uit een penalty tegen Nederland.

WK 2006 
Milevsky behoorde tot de Oekraïense selectie voor het WK 2006. Een basisplaats bleef uit, door concurrentie van onder andere Andri Sjevtsjenko. Milevsky speelde tot het WK geen enkele interland. Daar kwam verandering in met invalbeurten tegen Saoedi-Arabië, Tunesië en Zwitserland. Tegen Zwitserland scoorde hij in de penaltyreeks met een Panenka-uitvoering, een kopie van zijn strafschop tegen Jong-Oranje op het EK-21.

Carrière 

*Bijgewerkt t/m 2 januari 2021

Zie ook
 Lijst van spelers van HNK Hajduk Split
 Lijst van spelers van het Oekraïense voetbalelftal

Oekraïens voetballer